

Wydarzenia 

 Asyryjczycy pod wodzą Sennacheryba pokonali Babilończyków w bitwie pod Halule